Dingding peut faire référence à :

Prénom féminin chinois 
 Sa Dingding (萨顶顶, 1983-), pseudonyme de la chanteuse chinoise traditionnelle née Zhou Peng.

Toponyme 
 , un cours d'eau situé dans l'État du Queensland en Australie.

Mot asiatique 
 Dingding ou dinding est un mot de plusieurs langues asiatiques d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines (dohoi, indonésien, malais, sama méridional, tagalog), qui signifie « mur » ou « cloison ».

Voir aussi